Bartolomeo Massei (1663-1745) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Bianca Teresa Massei Bonvisi (1657-1714) – filantropa italiana
Carlo Massei (1793-1881) – avvocato, storico e politico italiano
Girolamo Massei  (c. 1540-c. 1620) – pittore italiano
Oscar Massei (1934) – allenatore di calcio e calciatore argentino
Paolo Massei (1712-1785) – cardinale italiano